Campillo kan syfta på följande platser:

Campillo de Altobuey
Campillo de Aragón
Campillo de Aranda
Campillo de Arenas
Campillo de Azaba
Campillo de Deleitosa
Campillo de Dueñas
Campillo de la Jara
Campillo de Llerena
Campillo de Ranas
Campillo, El